<noinclude>
Пухля́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Пухлянко Євген Леонідович (*1955) — українська композитор і піаніст, заслужений діяч мистецтв України.
 Пухлянко Марія Євгенівна (*1980) — українська піаністка і педагог, лауреат міжнародних конкурсів.